

Стейбен — місто, штат Мен
 Стейбен — місто, штат Нью-Йорк
 Стейбен Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсільванія
 Стейбен — селище, штат Вісконсин